Ban Hwei Sai kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Ban Houayxay (provinshuvudstad i Laos), Bokeo,

Thailand 

 Chiang Khong, distriktshuvudort, Chiang Rai, 

Robotskapade Laosförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar